Dieser Artikel behandelt die Costa-ricanische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

In der Vorrundengruppe setzte sich Costa Rica in der 1. Runde klar gegen Panama durch und bezwang in der 2. Runde in einem zusätzlichen Entscheidungsspiel Guatemala, was den Einzug in die entscheidende Endrunde einbrachte. In dieser belegte man hinter den Vereinigten Staaten den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

Vorrunde (Gruppe 2) 
1. Runde

2. Runde

CONCACAF-Endrunde 
Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach zwei Niederlagen gegen den Irak und Jugoslawien konnte Costa Rica am letzten Spieltag nicht mehr das Viertelfinale erreichen. Nach der 0:3-Niederlage gegen Finnland belegte die Mannschaft den vierten Gruppenrang und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe D) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Costa Rica
Costa-ricanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980